Сцелиониды  — семейство наездников из подотряда стебельчатобрюхих отряда перепончатокрылых. Ранее объединяли с семейством Platygastridae.

Описание 
Известны как яйцееды: эндопаразиты яиц членистоногих, в основном насекомых (Lepidoptera, Heteroptera, Cicadinea, Diptera, Hymenoptera, а также пауков. Длина 0,5—2 мм (до 10 мм у Nixonia). Обладают компактным темноокрашенным телом. Тергиты и стерниты брюшка не слиты. Усики обычно 12-члениковые (реже 11, 10 или 7). Встречаются бескрылые формы.

Значение 
Играют важную роль в регуляции численности вредителей сельского и лесного хозяйства (Telenomus и другие теленомины).

Распространение 
Всесветное. Мировая фауна включает 167 родов и около 4000 видов, в Палеарктике — 60 родов и около 1000 видов. Фауна России включает 35 родов и 368 видов наездников этого семейства.

Классификация 
В семейство включают 176 родов и около 4000 видов, объединённых в 4 подсемейства (Baeinae, Scelioninae, Teleasinae, Telenominae). 
Среди крупнейших родов (данные 2005 года): Telenomus (612 видов), Platygaster (419), Trimorus (389), Gryon (273), Scelio (246), Trissolcus (170), Synopeas (166), Ceratobaeus (161)

 Baeinae, или Baeini в составе Scelioninae
 Baeus (53 вида) – Ceratobaeus (165) – Cyphacolus – Hickmanella – Idris (160) – Odontacolus (55) 
 Scelioninae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teleasinae
 
 
 
 
 
 Telenominae
  (=Assolcus)
 
 
 
 
 Роды incertae sedis
 † ископаемые виды: , , , , , , , , 
Ранее в семейство включали трибу Sparasionini, но с 2021 года её ранг повысили до семейства Sparasionidae:
 Archaeoteleia — † Electroteleia — Listron — Mexon — Sceliomorpha — Sparasion

Примечания

Литература 
 Козлов М. А. 4. Сем. Scelionidae — Сцелиониды // Определитель насекомых Европейской части СССР. — Т. III. Перепончатокрылые. ч. 2. — : Наука, 1978. — С. 608—646.
 Козлов М. А. Сцелиониды (Hymenoptera, Proctotrupoidea, Scelionidae), их систематическое положение, морфо-биологическая характеристика, распространение, эволюция, филогения, классификация и хозяйственное значение. — : 1983. — 52 с.
 Козлов М. А., Кононова С. В. Сцелионины фауны СССР. — : Наука, 1990. — 334 с.
 Кононова С. В., Козлов М. А. Сцелиониды Палеарктики. Подсемейства Teleasinae, Baeinae. — Киев: Академпериодика, 2001. — 438 с.
 Austin A. D., Johnson N. F. Dowton M. 2005. Systematics, evolution, and biology of scelionid and platygastrid wasps. Annual Review of Entomology 50: 553—582.
 Buhl P. N. 2009. Taxonomical studies on Oriental Platygastridae (Hymenoptera: Platygastroidea). Journal of Asia-Pacific entomology 12: 123—321.
 Murphy N. P., Carey D., Castro L. R., Dowton M., Austin A. D. 2007. Phylogeny of the platygastroid wasps (Hymenoptera) based on sequences from the 18S rRNA, 28S rRNA and cytochrome oxidase I genes: implications for the evolution of the ovipositor system and host relationships. Biological journal of the Linnean Society 91: 653—669.

Ссылки 
 Обзор семейства Scelionidae
 Scelionidae на сайте tolweb.org
 Scelionidae на сайте biolib.cz.
 Scelionidae на сайте faunaeur.org.

 
Семейства насекомых